Denza ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Denza (1834–1894), italienischer Meteorologe und Astronom
 Luigi Denza (1846–1922), italienischer Komponist

Denza ist der Markenname folgender Unternehmen:

 Shenzhen Denza New Energy Automotive, chinesischer Automobilhersteller